

Cinema 
 Azione (Action) – film del 1921 diretto da John Ford
 Action – film di Tinto Brass del 1980
 Action movie – film d'azione

Informatica 
 Action! – linguaggio di programmazione

Musica 
 Action – la distanza fra le corde di uno strumento dalla sua tastiera
 Action – gruppo musicale
 Action – album dei Question Mark & the Mysterians del 1967
 Action! – album dei Desmond Dekker and the Aces del 1968
 Action – album di Oscar Peterson del 1968
 Action – singolo degli Sweet del 1975; una cover è stata realizzata dai Def Leppard
 Action! – album degli Oh My God del 2002
 Action – album dei Punchline del 2004
 Action – album dei B'z del 2007
 Action – EP dei Nu'est del 2012

Televisione 
 Action – emittente televisiva francese facente parte del gruppo ABSat
 Action – serie televisiva statunitense

Altro 
 Action – rivista di fumetti
 Action game – videogioco d'azione

Pagine correlate 
 Azione